Монтаг ( — «понедельник») может означать:

 А. К. Монтаг (1871—?) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Гай Монтаг — герой научно-фантастического романа-антиутопии Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту».
 Хайди Монтаг (род. 1968) —  американская телеведущая, певица и дизайнер.